Хольцбах ():

 Хольцбах — коммуна в Германии.
 Хольцбах (приток Вида) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. 
 Хольцбах (приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. 
 Хольцбах (приток Узы) — река в Германии, протекает по земле Гессен.